Ferula montis-elgonis är en flockblommig växtart som beskrevs av Arthur Allman Bullock. Ferula montis-elgonis ingår i släktet stinkflokesläktet, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Stinkflokesläktet
montis-elgonis